Кубок России по спидвею на льду — соревнование среди  ледовых спидвейных гонщиков России. Является вторым по престижности личным соревнованием после Личного чемпионата России. Из победителей Кубка формируется состав сборной России на Чемпионат Европы.

Медалисты 

Примечания.
 по сезон 2005/2006 включительно Кубок разыгрывался в первой части сезона, до календарного Нового года, с сезона 2006/2007 - во второй, поэтому в календарном 2006 г. Кубок не разыгрывался.
 в 2008 г. финал Кубка традиционно проводился в 2 дня, однако ввиду погодных условий во второй день было решено считать зачетными только очки первого дня, в котором Д.Буланкин и И.Иванов набрали по 14 очков.

Статистика 

Наиболее титулованными участниками турнира являются Кирилл Дрогалин, Андрей Гаврилкин и Игорь Кононов- трехкратные чемпионы.

Медальный зачёт

Соревнования по спидвею на льду
Спидвей в России